Val della Torre ima više značenja:
 Val della Torre, Bolzano
 Val della Torre, Torino